Robitsek ist der Familienname folgender Personen:

 Béla Robitsek (1882–1961), österreichischer Fußballspieler
 Viktor Robitsek (1877–1942), österreichischer Geiger und langjähriges Mitglied der Wiener Philharmoniker